Хосе́ Сатурни́но Кардо́со (, родился 19 марта 1971 года в Нуэва-Италии) — парагвайский футболист, нападающий. Четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Мексики.

Биография 
В 2002 году был признан лучшим футболистом Южной Америки. В 2003 году был признан ФИФА лучшим бомбардиром планеты, забив за год 58 голов. В 2004 году выступил на Олимпийских играх в качестве одного из игроков, чей возраст превышал 23 года. Сборная Парагвая дошла до финала турнира, где уступила Аргентине. Два раза Кардосо участвовал в чемпионатах мира — в 1998 и 2002 годах. Он был также включён в заявку на чемпионат мира 2006 года, но из-за травмы был вынужден уступить своё место Данте Лопесу. Лучший бомбардир в истории мексиканской «Толуки».

В 2006 году Кардосо вернулся в Парагвай, но трансферное окно к тому моменту было закрыто, поэтому его не смогли дозаявить за «Олимпию». По этой причине он решил завершить свою карьеру футболиста. В сезоне 2006/2007 начал тренерскую карьеру, став главным тренером асунсьонской «Олимпии».

Титулы 
 Чемпион Парагвая (1): 1993 (Олимпия)
 Чемпион Мексики (4): Лет. 1998, Лет. 1999, Лет. 2000, Ап. 2002
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ (1): 2003 (Толука)
 Чемпион Южной Америки до 23 лет (1): 1992 (Парагвай)
 Финалист Кубка Либертадорес (2): 1993, 2001
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1): 2004 (Парагвай)

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Мексики (4): 1998, 1999, 2002, 2003
 Лучший бомбардир года по версии ФИФА (1): 2003 (58 голов)
 Футболист года в Парагвае (3): 2000, 2002, 2003
 Футболист года в Южной Америке (1): 2002
 Лучший бомбардир в истории «Толуки» (249 голов)
 Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру национальных чемпионатов: 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com
 Статистика матчей за сборную на сайте RSSSF
 

Футболисты года в Южной Америке
Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Ривер Плейт» Асунсьон
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «Веракрус»
Тренеры ФК «Керетаро»
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон
Тренеры ФК «Спортиво Лукеньо»
Тренеры ФК «Толука»
Тренеры ФК «Чьяпас»
Тренеры ФК «Гвадалахара»